Proserpina - deusa romana
 Cora (etnia) - dos estados mexicanos de Nayarit e Jalisco
 Língua cora - língua do povo cora
 Cora Coralina
 Cora (divisão territorial) - divisão territorial na antiga Al-Andalus
 Cora (Wyoming)
 Khôra - conceito de Platão

Desambiguação
Desambiguações de topônimos